Фредерик Дьюхерст Ейтс (; 16 января 1884, Берстолл, близ Лидса — 10 ноября 1932, Лондон) — английский шахматист, шахматный литератор, шахматный корреспондент газеты «Манчестер гардиан», редактор шахматного отдела газеты «Йоркшир пост». Бухгалтер.

В 1919—1932 годах участник около 60 международных турниров. Шахматист «инициативного и изобретательного стиля» (Пётр Романовский).

«Самой замечательной партией после войны» назвал Александр Алехин (1930) партию Ейтса (чёрные) против Милана Видмара (Сан-Ремо, 1930).

Погиб, задохнувшись во сне из-за утечки газа. По некоторым источникам, это было самоубийство. Эта версия озвучивается, например, в романе Александра Котова «Белые и чёрные».

Спортивные достижения

Книги 
 «Modern master-play», 1929 (соавтор)
 «One hundred — and — one of my best games of chess», 1934

Литература

Примечания

Ссылки 
 Биография Фредерика Ейтса на сайте ФШР
 Выступления Фредерика Ейтса на шахматных олимпиадах

Шахматисты Великобритании
Участники шахматных олимпиад
Жертвы несчастного случая